В истории независимой Республики Беларусь проводились три денежные реформы:
 Денежная реформа в Белоруссии (1994)
 Денежная реформа в Белоруссии (2000)
 Денежная реформа в Белоруссии (2016)

История Белоруссии